Ариф Мирзоев:
* Мирзоев, Ариф Абдулла оглы (род. 1944) — композитор, органист и пианист.
 Мирзоев, Ариф (род. 1980) — туркменский футболист.